Claude-Antoine Pochard (1766-1833), dit abbé Pochard, un prêtre, précepteur et mémorialiste français ;
 Marcel Pochard (1943-), un haut fonctionnaire français.